Jyrki Saranpää (Seinäjoki, 30 de agosto de 1963) é um futebolista finlandês.

Futebolistas da Finlândia